Tractatus est un mot latin que se traduit en français par traité et qui peut se référer aux titres de diverses œuvres :
 Tractatus de purgatorio sancti Patricii, un récit composé en latin entre 1184 et 1190 ;
 Tractatus de herbis, un traité de matière médicale datant de la fin du  ;
 Tractatus contra rebelles suorum regum, un traité juridique en latin de 1419 rédigé par Jean de Terrevermeille ;
 Tractatus theologico-politicus, un des deux seuls ouvrages que Spinoza publia de son vivant (1670) ;
 Tractatus logico-philosophicus, une œuvre philosophique de Ludwig Wittgenstein parue pour la première fois en 1921.